André Bourin (1918 - 2016), un critique littéraire, producteur, et écrivain français
 Jeanne Bourin (1922 - 2003), une écrivaine française
 Monique Bourin, née en 1944, historienne française

Voir aussi 
 Bourin Éditeur, une maison d'édition française.
 Kiosque du parc des Bourins, un kiosque à musique à Vichy (Allier)